Tscherwen oder Cherven,  oder , ist der Name folgender geographischer Objekte:

in Belarus:
 Tscherwen (Belarus), Kleinstadt in der Minskaja Woblasz

in Polen:
 ehemalige Burg Tscherwen in Czermno in der Woiwodschaft Lublin

in Bulgarien:
 ein Dorf in der Oblast Plowdiw, siehe Tscherwen (Oblast Plowdiw)
 ein Dorf in der Oblast Russe, siehe Tscherwen (Oblast Russe)
 eine Festung in Nordostbulgarien, siehe Tscherwen (Festung)
 ein Berg im Rhodopen-Gebirge, siehe Tscherwen (Berg)

in der Ukraine:
 Tscherwen (Ukraine), Dorf in der Gemeinde Hnyltsche

Siehe auch:
 Tscherwener Burgenland